GFF () — формат файлов, используемый для хранения разметки генов и других элементов последовательностей ДНК, РНК и белков. Используемое для такого типа файлов расширение обозначается как .GFF. Формат был предложен исследователями из Института Сенгера, его версия GFF2 (старейшая из ныне используемых) вышла в 1998 году.

Общие сведения 
Появление технологий секвенирования нового поколения сделало задачу расшифровки генома более простой и доступной. Существуют программы, позволяющие идентифицировать в полученной нуклеотидной последовательности того или иного организма такие функциональные элементы, как гены, экзоны, интроны, стартовые и стоп-кодоны, мотивы, сайты сплайсинга и т. д.. Формат GFF часто используется для хранения таких элементов генома.

Файл в формате GFF — это текстовый файл, где для каждого функционального элемента генома отводится одна строка. Каждая строка содержит 9 полей, разделенных знаком табуляции. Такая структура файла позволяет легко и быстро извлекать необходимые данные, а также обрабатывать их такими средствами, как bash (например, команды grep, sort и др.), простыми скриптами awk и perl.

Ниже представлен пример файла в формате GFF:
IV     curated  mRNA   5506800 5508917 . + .   Transcript B0273.1; Note "Zn-Finger"
IV     curated  5'UTR  5506800 5508999 . + .   Transcript B0273.1
IV     curated  exon   5506900 5506996 . + .   Transcript B0273.1
IV     curated  exon   5506026 5506382 . + .   Transcript B0273.1
IV     curated  exon   5506558 5506660 . + .   Transcript B0273.1
IV     curated  exon   5506738 5506852 . + .   Transcript B0273.1
IV     curated  3'UTR  5506852 5508917 . + .   Transcript B0273.1
В этом примере хранятся данные только об одной мРНК, которая охватывает весь представленный диапазон. Запись включает участки типо 5'UTR, 3'UTR и exon. Все они сгруппированы в транскрипт под названием B0273.1. Также мРНК имеет дополнительную заметку.

Примеры веб-сервисов и баз данных, которые могут выдавать файлы в формате GFF: UniProt, Ensembl Genomes, mirBAse.

Версии GFF 
В настоящий момент используются три версии формата файлов GFF:
 GFF Version 2 (GFF2);
 Gene Transfer Format (GTF);
 GFF Version 3 (GFF3).

GFF2 имеет ряд недостатков. Наиболее существенным является то, что он может представлять только двухуровневые иерархии элементов, и, соответственно, не может справиться с трёхуровневой иерархией типа ген → транскрипт → экзон. Сейчас он объявлен устаревшим. Формат GTF является уточнением второй версии GFF2, и иногда называется как GFF2.5.
В данный момент, наиболее современной является версия GFF3. В отличие от предыдущих версий, GFF3:
 Обеспечивает возможность поддержки многих уровней иерархии элементов
 Разграничивает имя/идентификатор элемента и предположение о его принадлежности к той или иной категории
 Ограничивает поле «type» (см. таблицу) одним словарем допустимых типов элементов
 Позволяет одиночному элементу (например, экзон) принадлежать сразу к нескольким группам
Помимо этого, версии формата GFF отличаются девятым полем: см. раздел «Структура формата GFF».

Структура формата GFF 
Каждая строка в файле формата GFF содержит 9 колонок, разделенных знаком табуляции. Каждая колонка называется полем и имеет своё назначение. Список названий полей и их содержание в разных версиях формата приведены ниже.

Поле 9 в различных версиях 
Поле group/attribute используется для решения нескольких задач:
 объединить в одну группу элементы, принадлежащие одной последовательности (например, разные экзоны одного гена);
 дать элементу имя, тем самым облегчив его поиск в файле;
 добавить заметки об элементе;
 добавить альтернативное имя.

В формате GFF2 поле 9 называется group. Атрибуты поля отделены от их значений пробелом, между двумя парами «атрибут-значение» ставится точка с запятой. Пример использования поля group в формате GFF:
Chr3 giemsa heterochromatin 4500000 6000000 . . . Band 3q12.1 ; Note "Marfan's syndrome"

В формате GTF вместо поля group записывается attribute, которое включает два обязательных атрибута:
 
• gene_id — уникальный идентификатор для геномного локуса транскрипта; если он не указан,
тогда нет гена, связанного с определённым элементом;

• transcript_id — уникальный идентификатор для предсказанного транскрипта; если он не
указан, тогда нет транскрипта, связанного с описанным элементом.

Такие атрибуты предназначены для обработки нескольких транскриптов и одной и той же области генома. Пример использования поля attribute в формате GTF:

AB000381 Twinscan  CDS          380   401   .   +   0  gene_id "001"; transcript_id "001.1";

В формате GFF3 атрибуты поля записываются через «=», а между каждой парой «атрибут=значение» ставится точка с запятой. Список всех атрибутов девятого поля в GFF3:

Пример поля attribute в формате GFF3:##gff-version 3
ctg123 . mRNA            1300  9000  .  +  .  ID=mrna0001;Name=sonichedgehog
ctg123 . exon            1300  1500  .  +  .  ID=exon00001;Parent=mrna0001
ctg123 . exon            1050  1500  .  +  .  ID=exon00002;Parent=mrna0001

Использование GFF 
GFF — простой и стандартизованный файловый формат. Он используется для хранения результатов предсказания или экспериментального определения генов и более сложных функциональных элементов генома.
«Экспериментальные» GFF-файлы могут быть полезными для проверки предсказанных методами биоинформатики элементов генома.

Программы, использующие формат GFF:

Конвертирование GFF2 в GFF3 
Существует несколько серверов, позволяющих перевести файл из GFF2 в формат GFF3. Однако каждый из них немного по-разному интерпретирует исходные данные в файле GFF2, что создает проблемы при конвертации и ограничивает возможность их применения.

Например, если в поле feature версии GFF2 термин не соответствует стандартам , то это необходимо каким-либо образом исправить при переводе в формат GFF3.

Примечания

Литература 
 
 

Биоинформатика
Форматы файлов